Con il nome di Luigi di Borbone sono conosciuti i seguenti personaggi:
Luigi di Borbone (1438-1482), figlio di Carlo I di Borbone e vescovo di Liegi;
Luigi di Borbone-Orléans (1703-1752), figlio di Filippo II di Borbone-Orléans e Duca di Orléans;
Luigi di Borbone-Soissons (1604-1641), figlio di Carlo di Borbone-Soissons e conte di Clermont;
Luigi di Borbone-Due Sicilie (1838-1886), figlio di Ferdinando II di Borbone e principe delle Due Sicilie e conte di Trani;
Luigi di Borbone-Due Sicilie (1824-1897), figlio di Francesco I delle Due Sicilie, principe del Regno delle Due Sicilie e conte di Aquila;
Luigi di Borbone-Condé (1709-1771), figlio di Luigi III di Borbone-Condé, conte di Clermont-en-Argonne e abate di Saint-Germain-des-Présè;
Luigi di Borbone-Francia (1682-1712), figlio di Luigi, il Gran Delfino e delfino di Francia;
Luigi di Borbone-Francia (1707-1712), figlio di Luigi, duca di Borgogna e delfino di Francia;
Luigi di Borbone-Francia (1751-1761), figlio di Luigi Ferdinando di Borbone-Francia e Duca di Borgogna;
Luigi di Borbone, conte di Vermandois (1667-1683), figlio naturale (legittimato) di Luigi XIV di Francia;
Luigi di Borbone-Vendôme (1493-1557) – cardinale francese
Luigi II di Borbone-Condé (1621-1686) – Le Grand Condé, figlio di Enrico II di Borbone-Condé.